The Hunter steht für:

 The Hunter, Originaltitel von Jeder Kopf hat seinen Preis, US-amerikanischer Spielfilm (1980)
 The Hunter (Film), australischer Spielfilm (2011)
 The Hunter (Album). Studioalbum der Metal-Band Mastodon (2011)
 The Hunter (Computerspiel), eine Jagdsimulation für PC und Spielkonsolen
 The Hunter (Fernsehserie, 2018), italienische Fernsehserie

Siehe auch:
 Hunter
 The Hunters